Pazzanesi – abitanti di Pazzano (Serramazzoni)
Pazzanesi – abitanti di Pazzano